Вильнюсская конка () — коночная и бензотрамвайная система в столице Литвы Вильнюсе. Конка действовала в 1893—1916 года, а бензотрамвай — в 1924—1926 годах. Планируется возрождение трамвайной системы.

трамвай узкой колеи (1000мм) на конной тяге, максимальная длина 10,3 км, имел три линии

Движение на конной тяге было открыто в 1893 году и прекращено в 1916 году в связи с Первой мировой войной и оккупацией города немецкими войсками.

В 1924—1926 годах осуществлялось движение бензомоторных вагонов.

История 
В 1886 году в связи с растущим населением города было принято решение создать в Вильнюсе трамвай. Причём планировалось 4 линии:
 Зеленый мост — Ратуша — Вокзал
 Вокзал — Зеленый мост (по Завальной улице)
 Завальная улица — Заречье
 Кафедральная площадь — Военный Госпиталь в Антоколе

Путевое развитие проложили Андрей Горчаков и Моисей Лиаховский, а управлять движением поручили Российской городской и пригородной компании (РЖД). Трамвайный парк же построили между улицами Smelio (Песочная) и Grybų (Грибная) — так улица и получила название Трамвайной (Tramvajų).

В 1893 году было открыто 3 линии, от вокзала до Зеленого моста, Зверинец — Заречье и Кафедральная площадь — Антоколь. Сам же трамвай работал с 7 утра и до 10 вечера. Когда все вагоны были в порядке — на маршрутах было до 28 вагонов. Дума установила стоимость проезда в 5 копеек и запустила новую городскую сеть. Правда к 1900 году появился билет второго класса за 3 копейки, а первоначальная цена осталась для пассажиров первого класса.

В 1909 году трамвай в Вильнюсе перевез 2,5 миллиона человек и к тому моменту уже был план перехода на электричество, тем более что старые вагоны часто ломались, да и линиям нужна была реконструкция. Ещё в 1899 году горсовет был готов выкупить конку у РГПК и вместе с бельгийскими и российскими компаниями обсуждал электрификацию. Планировалось расширить несколько улиц, даже снести некоторые дома. Большая часть земельных участков под новый трамвай даже была выкуплена, но тут вмешался случай, а потом началась Первая Мировая.

В рамках проекта 1914 года планировалось построить новое трамвайное депо в районе Пиромонта и построить несколько новых линий трамвая.

Было предложено восемь линий электрического трамвая, соединяющих центр города с пригородом. Для построения линий пришлось бы расширить улицы, снести некоторые дома, для этого планировалось приобрести и снести два дома на улице Arklių (Конной), часть участков на улице Ягайло, 17 богато украшенных домов на улице Пилес (Замковая). До 1913 г. большая часть участков была выкуплена, но до Первой мировой войны в Вильнюсе не было возможности ввести электрический трамвай. По словам Арвидаса Римвидаса Чаплинскаса, этому препятствовали сложный процесс распределения городских улиц, а также соверённое 26 сентября 1908 года Юзефом Пилсудским с сотоварищами ограбление почтового вагона на станции Бездонис (Безданы). Именно в этом вагоне были деньги, которые предназначались для строительства электрического трамвая. Пилсудский сначала планировал ограбить банк в Киеве, но решив что это слишком опасно, почему и было принято решение ограбить поезд.

Список маршрутов

Бензотрамвай (1924—1926) 
После первой мировой войны в 1924 году трамвай в Вильнюсе возродился. Людвигус Пигутковскис возродил трамвай в новом виде. Вместо лошадей было принято решение оснастить вагоны бензиновым двигателем. В народе это часто ломающееся (двигатели и вагоны были старыми) чудо было прозвано «поросенком» в честь фамилии инженера. Трамвай поработал 2 года и в 1926 году был закрыт указом городского совета, его заменили автобусы.

Пути же были демонтированы только в 1932 году, причем часть из них использовали для подвозки материалов при ремонте кафедрального собора.

Маршруты

Закрытые

Трамвайное депо

Лукишское трамвайное депо 
Открыто в 1893 году для временного содержания вагонов конки до открытия Антокольского депо. Далее использовалось как дезинфекционная камера и конюшни.

В 1918 году комиссия по строительств трамвая в Вилнюсе наметила это место для нового трамвайного парка, вмещающего до ста вагонов, зданий мастерских, складов и администрации. Это был плац площадью 2600 кв. саженей.

Антокольское трамвайное депо 
Трамвайное депо находилось на Трамвайной улице в районе Антоколь, и обслуживало все маршруты конки и бензотрамвая. Закрыто в 1926 году.

Пиромонтское трамвайное депо 
Непостроенное трамвайное депо в районе Пирамонта должно было расположиться в районе Слуцкой улицы.

См. также 
 Клайпедский трамвай
 Вильнюсский автобус
 Вильнюсский троллейбус
 Вильнюсский скоростной трамвай

Ссылки 
 Статья о Вильнюсском трамвае
 Сайт с фотографиями Вильнюсского трамвая
 

Транспорт Вильнюса
Трамвайные системы Литвы